Абревіатура WCG має наступні значення:

Всесвітні хорові ігри (), міжнародний конкурс хору
Колірна гама ()
World Cyber Games, чемпіонат світу з кіберспорту
World Community Grid, некомерційний проєкт ґрід-обчислень як фізична реалізація способу розподілених обчислень 
, WCG (Wide DC electric goods), класифікація локомотивів Індії
,  Уорікширський і Вустерширський керівний орган додаткової оствіти для дорослих Сполученого Королівства